Лос Кариситос има више значења:

 Лос Кариситос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кариситос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кариситос (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику